Rešetnica (anatomija)

Naselja:
Rešetnica, Sokolac, BiH
Rešetnica (Goražde, BiH), kod Đakovića